Chambre noire, émission de télévision française diffusée entre 1961 et 1969 ;
 La Chambre noire, cycle d'œuvres de Wolf Vostell réalisée entre 1958 et 1963 ;  
 La Chambre noire (暗室), film érotique japonais de Kirio Urayama sorti en 1983 ;
 La Chambre noire, film marocain d’Hassan Benjelloun sorti en 2004 ;
 Chambre Noire, (Darkroom), huitième épisode de la saison 5 des Experts : Miami diffusé en 2006 ;
 La Chambre noire, film français de François Aubry sorti en 2009 ;
 Chambre Noire, (Out of the Light), vingt-deuxième épisode de la saison 6 d’Esprits criminels diffusé en 2011 ;
 Chambre noire, téléfilm français d’Arnaud Malherbe diffusé en 2013 ;
 Chambre Noire, (Darkroom), dixième épisode de la saison 5 de The Americans diffusé en 2017 ;
  La Chambre noire, deuxième épisode de la saison 3 des Petits Meurtres d'Agatha Christie diffusé en 2021.

Voir aussi 
 La Chambre noire de Longwood, récit de Jean-Paul Kauffmann publié en 1997 ;
 Le Secret de la chambre noire, film franco-belgo-japonais de Kiyoshi Kurosawa sorti en 2016.
 ,